Lingua kulung (Nepal) (codice ISO 639-3 kle)
Lingua kulung (Nigeria) (codice ISO 639-3 bbu)